«Never Be the Same» () — песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо с дебютного студийного альбома Camila. Песня была выпущена в цифровом формате 7 декабря 2017 года на лейблах Epic и SycoIt вместе с предзаказами на альбом. Официальный выход песни в качестве второго сингла с диска прошёл 9 января 2018 года.
Вторая версия песни, записанная с кантри-певцом Kane Brown, была издана 27 апреля 2018 года.

История 
Официальный выход сингла состоялся 9 января 2018 года, благодаря успеху песни на радио она вошла в Top 40 US Pop Radio. Также песня дебютировала на позиции № 61 в американском хит-параде Billboard Hot 100 с тиражом 30,000 копий и 6,1 млн единиц по стримингу в первую неделю.

«Never Be the Same» сочетает стили поп и dark pop-баллады. Журнал NME описывает её как «bombastic»-электро. В припеве Кабельо поёт фальцетом.

10 января 2018 года Кабельо впервые исполнила песню на телевидении, выступая у Джимми Фэллон в его шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Итоговые списки и награды

Коммерческий успех 
Песня дебютировала в американском хит-параде Billboard Hot 100 на позиции № 61 с тиражом 30,000 копий и 6,1 млн стримом в первую неделею релиза. Во вторую неделю сошла на № 98 в Hot 100. Но на третью неделю после премьеры неофициального клипа на канале YouTube поднялась на позицию № 71. После релиза альбома и появления радио-сингла, «Never Be the Same» поднялась с № 65 на № 30, став четвёртым для певицы сольным хитом в top-40 Hot 100. В 20-ю неделю релиза песня с № 13 поднялась на № 6, благодаря новому ремиксу совместному с кантри-певцом Kane Brown, что позволили получит Кабельо её третий сольный хит в top-10. Сингл получил платиновую сертификацию Recording Industry Association of America (RIAA). Он также стал третьим синглом на № 1 в радио-чарте Mainstream Top 40, сделав Кабельо шестой сольной певицей, имеющей по два чарттоппера с дебютного альбома.

В Великобритании «Never Be the Same» дебютировал в британском хит-параде UK Singles Chart на позиции № 41 в неделю с 21 декабря 2017 года. В шестую неделю поднялся на № 7, после релиза альбома. Сингл получил золотую сертификацию British Phonographic Industry (BPI).

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

! scope="row"| Portugal (AFP)
|Gold
|5,000
|-

Примечания

Ссылки 

  (Audio)
  (Audio ft. Kane Brown)
  (на концерте B96 Summer Bash '17)
  (на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) (копия)
 
 

Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы Syco Music
Песни Камилы Кабельо
Хит-синглы в США
Синглы, возглавлявшие чарты Billboard
Песни, написанные Фрэнком Дюксом
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Песни, написанные Камилой Кабельо